Shikoku (eiland), een eiland in Japan.
Shikoku (hond), een hondenras.
Shikoku (film), een Japanse film.